The Essential Collection — збірка англійської групи Duran Duran, яка була випущена 20 березня 2000 року.

Композиції 
 Girls on Film – 3:28
 Planet Earth – 3:56
 Fame – 3:19
 Careless Memories – 3:53
 Anyone Out There – 4:01
 Sound of Thunder – 4:05
 Is There Something I Should Know? – 4:10
 Like an Angel – 4:46
 Hold Back the Rain – 3:48
 Save a Prayer – 3:46
 My Own Way – 4:50
 Rio – 4:45
 New Religion – 4:00
 The Chauffeur – 5:12
 Hungry Like the Wolf – 3:24
 Lonely in Your Nightmare – 3:48
 Last Chance on the Stairway – 4:19
 Make Me Smile (Come Up and See Me) – 4:55

Учасники запису 
 Саймон Ле Бон — вокал
 Нік Роудс — клавішні
 Джон Тейлор — бас-гітара
 Роджер Тейлор — ударні
 Енді Тейлор — гітара

Джерела 
 
 The Essential Collection  last.fm

Альбоми Duran Duran
Англомовні музичні альбоми